John Hobart  peut faire référence à :
John Hobart (1593-1647), 2e baronnet, MP de Cambridge, Lostwithiel, Brackley et Norfolk (1641-1647)
John Hobart (1628-1683), 3e baronnet, MP du Norfolk (1673-1685)
John Hobart (1693-1756), 1er comte de Buckinghamshire, MP de St Ives et du Norfolk (1727-1728), trésorier de la Chambre
John Hobart (1723-1793), 2e comte de Buckinghamshire, MP de Norwich, Lord lieutenant d'Irlande
John Sloss Hobart (1738-1805), sénateur américain de New York
John Henry Hobart (1775-1830), évêque américain de New York